Собор Святейшего Сердца Иисуса — католические соборы в различных городах мира.

Алжир 
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Оран) — бывший кафедральный собор в городе Оран.

Босния и Герцеговина 
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Сараево) — кафедральный собор в городе Сараево.

Индия 
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Нью-Дели) — кафедральный собор в городе Нью-Дели.

Канада 
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Батерст) — кафедральный собор в городе Батерст.
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Камлупс) — кафедральный собор в городе Камплус.

Китай 
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Кайфын) — кафедральный собор в городе Кайфын.
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Харбин) — кафедральный собор в городе Харбин.
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Цзилинь) — кафедральный собор в городе Цзилинь.
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Цзинань) — кафедральный собор в городе Цзинань.

Латвия 
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Резекне) — кафедральный собор в городе Резекне.

Пакистан 
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Лахор) — кафедральный собор в городе Лахор.

Узбекистан 
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Ташкент) — кафедральный собор в городе Ташкент.

Япония 
 Собор Святейшего Сердца Иисуса (Иокогама) — кафедральный собор в городе Иокагама.